Фрадко́в — еврейская матронимическая фамилия (от женского личного имени Фрадка). Известные носители:

 Фрадков, Абрам Борисович (1917—2012) — советский учёный в области физики низких температур и криогеники, доктор технических наук, лауреат Сталинской премии, брат Е. Б. Фрадкова.
 Фрадков, Александр Львович (род. 1948) — российский кибернетик, доктор технических наук.
 Фрадков, Ефим Борисович (1921—1990) — Герой Советского Союза.
 Фрадков, Исаак Самойлович (1927—1998) — педагог, заслуженный учитель Карельской АССР.
 Фрадков, Михаил Ефимович (род. 1950) — председатель Правительства РФ (2004—2007), директор Службы внешней разведки РФ (2007—2016).
 Фрадков, Пётр Михайлович (род. 1978) — вице-президент Внешэкономбанка (с 2006), сын М. Е. Фрадкова.